Turkey Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Turkey Creek (Florida), Fluss im Okaloosa County, Bundesstaat Florida  
 Turkey Creek (North Carolina), Fluss im Pender County, Bundesstaat North Carolina  
 Turkey Creek (Georgia), Fluss im Ben Hill County, Bundesstaat Georgia  
 Turkey Creek (Texas), Fluss im Callahan County, Bundesstaat Texas  
 Turkey Creek (East Nishnabotna River), Fluss im Cass County, Iowa  

in Kanada:
 Turkey Creek (Ontario)

in Australien:
 Turkey Creek (Ashburton River), Nebenfluss des Ashburton River (Indischer Ozean) in Westaustralien.
 Turkey Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River (Ord River) in West Australien.

Turkey Creek ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Turkey Creek (Arizona)
 Turkey Creek (Louisiana)

in Australien:
 Turkey Creek, anderer Name von Warmun, Kimberley Region, Western Australia 

Siehe auch:
 Turkey Creek Township